Атлетски супер гран при Катара 2013. одржан је 10. маја 2013. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2013.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар +1,2 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок увис 

1 Прекинуо такмичење

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +2,2 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар +0,4 м/с

3.000 м препреке

Скок удаљ

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2013.